

Янова — річка в Кельменецькому районі Чернівецької області

Янова — село в Польщі в гміні Отмухув Ниського повіту Опольського воєводства

Янова — село у повіті Тіміш, комуна Реметя-Маре

Янова (Чехія) - село (муніципалітет) в окрузі Всетін, Злінський край.